Коралито има више значења:

 Коралито (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Коралито (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Коралито (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Коралито (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Коралито (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику